Negative Space steht für:

Filme:
 Negative Space (2011), US-amerikanischer Film von Ben Cresciman 
 Negative Space (2017), französischer Kurzfilm von Ru Kuwahata und Max Porter

Lieder:
 Negative Space, Lied von A Day to Remember

Sonstiges:
 Negative space, Kunstform